Ulica Biała Droga – ulica w Krakowie, w historycznej dzielnicy Dębniki pomiędzy ulicami Szwedzką i Jaworową.

Ulica została wytyczona po wojnie w związku z powstałym w latach 30. i 40. XX wieku Osiedlem Legionowym. Początkowo nosiła nazwę ul. Szwedzka Boczna. Obecna nazwa została nadana w 1951.

Nazwa pochodzi prawdopodobnie od białego koloru tłucznia wapiennego pokrywającego drogę, a wydobywanego w pobliskim kamieniołomie Skałki Twardowskiego.

Przypisy 

Biała Droga
Dzielnica VIII Dębniki